Райнах:

 Райнах — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
 Райнах — город в Швейцарии, в кантоне Базель-Ланд.